Фотий ( — «Светлый») — мужское имя греческого происхождения. В русскоязычных странах используется преимущественно как монашеское.

Носители, известные по имени 
 Фотий (ум. 1431) — митрополит Киевский и всея Руси (1408—1431).
 Фотий I (ок. 820—891) — патриарх Константинопольский (857—867 и 877—886), богослов, святитель, Отец Церкви.
 Фотий II (1874—1935) — патриарх Константинопольский.
 Фотий Волоколамский — старец Иосифова Успенского Волоколамского монастыря, духовный писатель XVI века.
 Фотий (Евтихеев) (род. 1962) — архиерей Русской православной церкви, епископ  Великоустюжский и Тотемский.
 Фотий (Кумидис) (1911—1983) — епископ Кипрской православной церкви на покое, митрополит Пафский.
 Фотий (Мандалис) (род. 1968) — епископ Истинно-православной церкви Греции, епископ Марафонский.
 Фотий (Мочалов) (род. 1985) — насельник Пафнутьева Боровского монастыря, регент монастырского хора; победитель четвёртого сезона российского телешоу «Голос».
 Фотий (Пероглу) (1853—1925) — патриарх Александрийский и всей Африки (1900—1925).
 Фотий (Пурлевский) (1881—1938) — епископ Русской православной церкви, епископ Омский.
 Фотий (Романовский) (1822—1861) — архимандрит Русской православной церкви.
 Фотий (Савваидис) (1924—2007) — епископ Константинопольской православной церкви.
 Фотий (Сиромахов) (род. 1956) — епископ неканонической Болгарской православной старостильной церкви.
 Фотий (Сладоевич) (род. 1961) — епископ Сербской православной церкви, епископ Далматинский.
 Фотий (Спасский) (1792—1838) — архимандрит, настоятель Юрьевского монастыря; обличитель мистицизма и масонства.
 Фотий (Топиро) (1884—1952) — епископ Русской православной церкви, архиепископ Львовский и Тернопольский.
 Фотий (Щиревский) (1811—1877) — архимандрит Русской православной церкви, духовный писатель и богослов.

Другое 
 «Фотий Крылов» — океанский спасательный буксир в составе Тихоокеанского флота ВМФ России.

Мужские имена
Русские мужские имена
Имена греческого происхождения
Страницы значений:Тёзки